Johann Füssli ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Füssli (1706–1782), Schweizer Maler, Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Johann Heinrich Füssli (1741–1825), Schweizer Maler, Kunsthistoriker und Schriftsteller
Johann Jakob Füssli (1792–1860), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Johann Kaspar Füssli (1743–1786), Schweizer Insektenkundler, Maler und Verleger
 Johann Konrad Füssli (1704–1775), Schweizer Pfarrer und Historiker 
 Johann Melchior Füssli (1677–1736), Schweizer Maler und Radierer
 Johann Rudolf Füssli (1709–1793), Schweizer Maler und Kunsthistoriker

Johann Rudolf Füssli